Tauschitz ist der Familienname folgender Personen:

 Othmar Tauschitz (* 1925), österreichischer General beim Bundesheer
 Stephan Tauschitz (1889–1970), österreichischer Landwirt und Politiker (Landbund)
 Stephan Michael Tauschitz (* 1978), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Tauschwitz